Drăghicescu:
 Adina Berciu-Drăghicescu
 Dumitru Drăghicescu, diplomat, filozof, politician
 Ioan Drăghicescu, un deputat român
 Mariana Drăghicescu

Nume de familie românești